Западный — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

География 
Посёлок Западный расположен на реке Шмитовке, в 7 км от её впадения в Амурский залив. Высота над уровнем моря 7 м. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 1,5 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 1 км, до Владивостока — 38 км. Ближайшая железнодорожная станция Надеждинская расположена в 2 км к северо-востоку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района